Le terme soleil peut désigner :

Astronomie 
 En astronomie, le Soleil est l'étoile qui constitue l'astre central du système planétaire dont fait partie la Terre.
 Le soleil désigne l’énergie calorifique qui parvient à la surface de la Terre.
 De façon générale, un soleil est un synonyme d'étoile (au sens général en astronomie).

Botanique 
 Le soleil est l'autre nom du tournesol.

Culture

Littérature 
 Les « îles du Soleil », lieu utopique que prétend avoir visité le marchand grec Jambule au .
 La Cité du Soleil est une œuvre utopique écrite par Tommaso Campanella en 1602.
 Histoire comique des États et Empires du Soleil, roman de science-fiction de Savinien de Cyrano de Bergerac, paru en 1662.
 Fils du soleil, recueil de nouvelles de Jack London paru en 1912.
 Soleil sanglant (1964) et Le Soleil du traître (1999) sont les titres de romans de Marion Zimmer Bradley.
 Soleil vert est un roman de science-fiction de Harry Harrison, publié en 1966.
 Le Soleil est le sixième roman de Jean-Hubert Gailliot paru en 2014.
 Soleil sombre est le troisième tome du cycle romanesque La Traversée des temps d'Éric-Emmanuel Schmitt paru en 2022.

Bande dessinée 
 Le Temple du Soleil est le quatorzième album de bande dessinée des Aventures de Tintin, paru en 1949.
 Le Jour du soleil noir est le titre du premier tome de la bande dessinée « XIII », paru en 1984.
 Sous le soleil de minuit est le titre du treizième album de la série Corto Maltese, paru en 2015.

Cinéma 
Soleil noir est un film de Denys de La Patellière avec Daniel Gélin, Michèle Mercier et Valentina Cortese, sorti en 1966.
Meurtres au soleil, poliziottesco réalisé par Antonio Isasi-Isasmendi, sorti en 1972.
Soleil vert est un film de science-fiction de Richard Fleischer, sorti en 1973, inspiré du roman du même nom.
Meurtre au soleil, film de Guy Hamilton, sorti en 1982, adaptant Les Vacances d'Hercule Poirot d'Agatha Christie.
Sans soleil est un film épistolaire de Chris Marker sorti en 1983.
 Empire du soleil est un film réalisé par Steven Spielberg en 1987.
 Soleil est un film de et avec Roger Hanin, sorti en 1997.

Musique 

 Soleil est un des principaux tubes de l'été de l'année 1984 de Dalida
 Soleil est le titre d'un album de Jean-Pierre Ferland. 
 Soleil est le titre du  studio de la chanteuse Françoise Hardy.
 Soleil, chanson de Roméo Elvis sortie en 2019 extraite de son album Chocolat.
 Au soleil est l'un des tubes de la chanteuse Jenifer, commercialisé en 2002 et figurant sur son .

Spectacle vivant 

Soleil est une pièce de théâtre de Henri Mitton publiée en 1986 chez Papiers Actes-Sud et créée en 1986 au Théâtre du Rond-Point (Petit Rond-Point, Compagnie Renaud-Barrault) avec Pierre Clémenti .
 Le Théâtre du Soleil est une compagnie de théâtre fondée sous forme de Scop par Ariane Mnouchkine en 1964.
 Le Cirque du Soleil est une entreprise de cirque contemporain fondée en 1984 par deux anciens artistes de rue, Guy Laliberté et Daniel Gauthier.

Jeu vidéo 
 Soleil est un jeu vidéo (de type action-aventure) sorti sur Mega Drive en 1994.

Personnalités

 Jean-Baptiste-François Soleil (1798-1878) est un ingénieur-opticien français.
 Jean-François du Soleil, également connu sous le nom italien Francesco dal Sole (1490-1565), mathématicien, astronome et ingénieur français.
 Madame Soleil, de son nom civil Germaine Moritz Soleil (1913-1996), astrologue attitrée de la radio Europe 1 de 1970 à 1993 et auteur d'horoscopes dans la presse.

Zoologie 
 Le crapet-soleil, ou perche soleil, est un poisson originaire d'Amérique du Nord.
 Le soleil (Heteropriacanthus cruentatus) est un poisson de la famille des Priacanthidae.

Entreprises 

 Soleil Productions est un éditeur de bande dessinée.
 Soleil de Rochas est un parfum.
 Le Soleil, un ferry de la compagnie japonaise Tokyo Kyushu Ferry mis en service en 2021.
 La Chaîne thermale du Soleil, première chaîne française d'établissements thermaux.

Divers 
  : ordres honorifiques ;
 le soleil est un hiéroglyphe égyptien représentant le dieu Rê ;
 un soleil est une figure de gymnastique effectuée à la barre fixe ;
 le soleil est un format français de papier défini par l'AFNOR avec les dimensions suivantes : 60 * 80 cm ;
 « Soleil de Dieu » est un nom donné à l'Eucharistie rayonnant dans l'ostensoir ;
 le synchrotron Soleil est un accélérateur de particules ;
 un soleil, élément du costume féminin traditionnel à Boulogne-sur-Mer, désigne un bonnet entouré d'une  de dentelle empesée. Voir Zabelle ;
 Soleil est un gratte-ciel résidentiel construit en 2012 à Brisbane en Australie ;
 un soleil est un cocktail à base d'ananas et de champagne.

Voir aussi 
  ;
  ;
  ;
 , « soleil » en anglais.
 
 
Homonymie de titre